Amphiporus multioculatus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som först beskrevs av Rudolf Albert von Kölliker 1845.  Amphiporus multioculatus ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
multioculatus